Jules Victor Lambert Giroul (1857-1920), Belgisch liberaal volksvertegenwoordiger
 Jules Victor Hyacinthe Giroul (1832-1920), Belgisch liberaal volksvertegenwoordiger